Fath steht für:
 Fath Vehicle Industries, iranischer Automobilhersteller

Fath ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Fath (* 1965), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Heinrich Fath (1863–1929), österreichischer General der Infanterie
 Helmut Fath (1929–1993), deutscher Motorradrennfahrer und -konstrukteur
 Jacques Fath (1912–1954), französischer Modeschöpfer
 Josef Fath (1911–1985), deutscher Fußballspieler
 Manfred Fath (* 1938), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter

Siehe auch:
 Al-Fath (eine Koransure)
 FAT (Begriffsklärung)